Helmstorf ist der Name von:
 Helmstorf, Gemeinde im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Helmstorf (Seevetal), in der Gemeinde Seevetal, Niedersachsen
 Helmstorf (Tessin), in der Gemeinde Tessin, Mecklenburg-Vorpommern
 Ansitz Helmstorf, in der Gemeinde Lana, Südtirol
 Helmstorf (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Helmsdorf